Hierba del riñón puede referirse a:
El nombre común de la planta Amelanchier ovalis.
El nombre común de la planta Sanguisorba minor.